Tkachuk ist der Familienname folgender Personen:

 Brady Tkachuk (* 1999), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Keith Tkachuk (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kevin Tkachuk (* 1976), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Matthew Tkachuk (* 1997), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Tkatschuk